Harding kan syfta på

 Hardingfela – norskt folkmusikinstrument, ursprungligen från Hardanger
 Harding (efternamn) – ett efternamn och personer med namnet
 Harding (auktor) – en auktorsförkortning för flera personer
 John Wesley Harding – ett album av Bob Dylan.

Geografi

Antarktis 

 Mount Harding,

USA 

 Harding, Minnesota – en ort i Morrison County, 
 Harding (gruva), New Mexico, Sierra County,

Se även 
 Harding County

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar